Euxoa alphonsina är en fjärilsart som beskrevs av Fernández 1918. Euxoa alphonsina ingår i släktet Euxoa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
alphonsina